Тепемаксак има више значења:

 Тепемаксак (Уазалинго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепемаксак (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику